USS Arizona to nazwa przynajmniej trzech różnych okrętów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, nadawana na cześć 48. stanu Stanów Zjednoczonych.

 Pierwsza "Arizona" była bocznokołowym parowcem o stalowym kadłubie, z czasu wojny secesyjnej.
 Drugim okrętem o tej nazwie był parowiec o pierwotnej nazwie USS "Neshaminy", zbudowany w 1865 roku (nazwę USS "Arizona" nosił tylko kilka miesięcy). 
 Trzecia "Arizona" (BB-39) to pancernik z okresu I i II wojny światowej. Został on zniszczony podczas japońskiego ataku na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku.

Arizona